Trillian pode ser:
 Trillian, comunicador instântaneo.
 Tricia McMillan ou Trilian, personagem da trilogia O guia do mochileiro das galáxias.

Ver também
 Trilhão
 Trillium

Desambiguação